Caiman — género de répteis
Caimão-comum — nome vulgar de algumas aves do género Porphyrio
Ilhas Cayman — arquipélago nas Caraíbas, constituído pelas ilhas:
Grande Caimão
Caimão Brac
Pequena Caimão
Porsche Cayman — modelo de automóvel desportivo
Cayman Airways — companhia aérea das Ilhas Cayman

Desambiguações de topônimos